Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji BRD Năstase Țiriac Trophy 2014 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu nenasazený Čech Lukáš Rosol, který se probojoval až do finále, tam však padl ve dvou setech na raketě nejvýše nasazeného, Bulhara Girgora Dimitrova.

Pro Dimitrova znamenalo vítězství ve finále nejen zisk první trofeje z antukového turnaje, ale také posun v žebříčku ATP na 14. místo, tedy vyrovnání jeho osobního maxima.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení měli volný los los do druhého kola.
  'Grigor Dimitrov (vítěz)
  Michail Južnyj (2. kolo)
  Gaël Monfils (semifinále, skreč)
  Gilles Simon (čtvrtfinále)
  Vasek Pospisil (1. kolo)
  Andreas Seppi (1. kolo)
  Nicolas Mahut (1. kolo)
  Jarkko Nieminen (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

BCR Open Romania
ATP World Tour 2014